Ksora (δ Cas/δ Cassiopeiae) je hvězda v souhvězdí Kasiopeji. Jde o zákrytovou proměnnou dvojhvězdu typu Algol s periodou 759 dní. Její zdánlivá hvězdná velikost kolísá mezi 2,68 m a 2,74 m. Ksora patří ke spektrální třídě A3 a její vzdálenost od Země je přibližně 99 světelných let.

Ksora (ركبة) je arabský název pro koleno.

Související články 
 Seznam hvězd v souhvězdí Kasiopeji

Hvězdy v souhvězdí Kasiopeji
Objekty v Bayerově katalogu
Objekty ve Flamsteedově katalogu
Hvězdy hlavní posloupnosti třídy A